Берку () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бретя-Ромине.
 Берку () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Лазурі.